Вишняускас () — литовське прізвище.

Відомі носії 
 Андрюс Вишняускас  9 грудня 1987) — литовський політичний та громадський діяч, депутат Сейму Литовської Республіки скликання 2020—2024 років.
 Бронюс Вишняускас ( 1 травня 1923 —  27 червня 2015) — литовський скульптор
 Відмантас Вишняускас ( 23 вересня 1969) — литовський радянський футболіст.
 Томас Вишняускас ( 3 березня 1978) — литовський хокеїст.

Литовські прізвища